Calder River è il nome di vari fiumi che scorrono in Australia.
 Calder River – fiume della Tasmania	
 Calder River – fiume della Victoria	
 Calder River – fiume dell'Australia occidentale

Pagine correlate 
 River Calder
Calder